Слеме (екавски) , ијекавски: Сљеме или Шљеме, икавски: Слиме, може да се односи на:

 Слеме, хоризонтална линија која представља врх крова.

или

 Сљеме, (ијекавизирано од кајкавског Слеме) врх планине Медведнице у Хрватском Загорју, Република Хрватска;
 Сљеме (Стубичке Топлице), насељено место у саставу општине Стубичке Топлице, Република Хрватска;
 Слеме (Локве), насељено место у саставу општине Локве, Република Хрватска;
 Шљеме, насељено место у општини Источни Стари Град, Источно Сарајево, Република Српска, БиХ;
 Слиме, насеље града Омиша, Република Хрватска;